Фе́ликс Фёдорович Белоя́рцев (6 июля 1941, Астрахань — 17 декабря 1985, Пущино) — советский врач-анестезиолог и фармаколог, более всего известный по работам над созданием кровезаменителя — перфторана. Доктор медицинских наук, профессор.

Лауреат Премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники (1998) за создание перфторуглеродных сред для управления жизнедеятельностью клеток, органов организма (посмертно).

Лауреат Национальной премии «Призвание» за 2002 год в номинации «За вклад в развитие медицины, внесенный представителями фундаментальной науки и немедицинских профессий» (посмертно).

Биография 
Из семьи потомственных врачей, с юности ассистировал отцу-хирургу. Окончил Астраханский медицинский институт, после его окончания два года работал по распределению в сельской больнице. Докторскую степень по анестезиологии получил в 1975 году. В 1975 году в Институте сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева он впервые в СССР выполнил работы по длительной внелёгочной оксигенации с использованием фторуглеродных оксигенаторов и по замене газовой среды в лёгких на жидкий перфторуглерод (так называемое «жидкостное дыхание»).

В 1979 году в секторе биофизики Института биологической физики АН СССР, который возглавил Ф. Ф. Белоярцев, были проведены первые в стране эксперименты по перфузии сердца и почек. В 1982 году в этом институте был создан плазмозаменитель с газотранспортной функцией — перфторан. После проведения экспериментальных исследований фармкомитет Министерства здравоохранения СССР в 1984 году разрешил первую, а в 1985 году — вторую фазу клинических испытаний перфторана, в ходе которых был собран материал по применению перфторана у 234 пациентов по 19 нозологическим единицам.

Несмотря на актуальность проблемы и положительные результаты исследований, дальнейшие клинические испытания перфторана с 1985 года были запрещены. Разразился большой скандал в прессе. 17 декабря того же года профессор Белоярцев после обыска на его даче при не выясненных до конца обстоятельствах скончался (по официальной версии — повесился, по неофициальной версии был убит).

Научные труды 
 Белоярцев Ф. Ф Компоненты общей анестезии. — М.: Медицина, 1977. — 263 с.
 Кованев В. А., Хмелевский Я. М., Белоярцев Ф. Ф. Мышечные релаксанты. — М.: Медицина, 1970. — 227 с.
 Белоярцев Ф. Ф. Электромиография в анестезиологии. — М.: Медицина, 1980. — 230 с.
 Иваницкий Г. Р., Архипов В. В., Белоярцев Ф. Ф, Лежнев Э. И. Культивирование животных клеток на жидких перфторуглеродах // Доклады Академии Наук. — 1981. — Т. 28, № 1. — С. 225—228.
 Белоярцев Ф. Ф., Бунятян А. А., Бурлаков Р. И. и др. Справочник по анестезиологии и реаниматологии. Под ред. А. А. Бунятяна. — М.: Медицина, 1982. — 400 с.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Сайт премии «Призвание»
 Статья о перфторане из «Вестника РАН»
 Статья С. Шноля «Голубая кровь»
 Бобров О. Е. «Кровавая драма» профессора Белоярцева

Персоналии по алфавиту
Выпускники Астраханского государственного медицинского университета
Хирурги СССР
Анестезиологи СССР
Фармакологи СССР
Похороненные на Востряковском кладбище